77P kan syfta på:

 77P/Longmore - en periodiskt återkommande komet.
 77P - en rysk Progressfarkost, se Progress MS-16